Scheublein  ist der Familienname folgender Personen:

 Aquilin Scheublein (1888–1960), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Bernhard Scheublein (1906–1994), deutscher Eishockeyspieler